Gumby est un nom propre anglais, signifiant « flexible », qui peut désigner :

 Gumby, un personnage de dessin animé, créé en 1957 par Art Clokey.
 Gumby, un framework de Responsive Web Design.
 Gumby, un album produit par Shepard Stern, sorti en 1989.